

Geografia

Austria 
Włoska nazwa miejscowości:
 Weißenstein

Włochy 
 Monte Peralba – szczyt w Alpach Karnickich

Osoby 
 Antonio Santos Peralba – prezes Realu Madryt